Лев Шо́нович Данг или Данг Ван Лам (; ) — вьетнамский футболист российского происхождения, вратарь клуба «Биньдинь» и сборной Вьетнама.

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии московского «Спартака». После нескольких лет занятий был отправлен в юношескую команду «Крылья Советов» (Москва), а после возвращения «Спартак» оказался в нём не заинтересован. Затем перешёл в академию «Динамо», где занимался до окончания школы, взрослый контракт ему предложен не был.

В начале 2010-х годов уехал во Вьетнам, где проходил просмотр в нескольких клубах высшего дивизиона, в итоге присоединился к команде «Хоангань Зялай». Первое время выступал за дубль, потом пробился в основной состав команды, где был сменщиком нигерийского легионера. В 2013 году выступал за фарм-клуб из Лаоса — «Хоангань Аттапеу», стал серебряным призёром чемпионата Лаоса.

В 2013—2014 годах также выступал за любительские клубы в России по большому футболу и футболу 8×8. Стал победителем «Континентальной футбольной лиги» в составе команды «Дуслар» (Москва).

С 2015 года играл за «Хайфон», в первом сезоне был дублёром, а с мая 2016 года выходил на поле. В сезоне 2016 года стал серебряным призёром чемпионата. Всего в 2016—2018 годах сыграл 59 матчей в чемпионате Вьетнама.

Карьера в сборной 
В 2010—2011 годах выступал за юношескую сборную страны, причём получил первый вызов, ещё не сыграв ни одного матча за клуб.

С 2016 года вызывался в национальную сборную Вьетнама. Дебютный матч сыграл 13 июня 2017 года в матче отборочного турнира Кубка Азии против Иордании (0:0). Победитель чемпионата АСЕАН 2018 года, на турнире сыграл все 8 матчей.

Участник финального турнира Кубка Азии 2019 года.

Личная жизнь 
Родился в семье вьетнамского хореографа и русской актрисы театра. Брат Алексей (род. 1997) также занимается футболом, выступал за юношеские команды во Вьетнаме, а также за российское «Одинцово» в любительских соревнованиях.
 Отец: Данг Ван Шон
 Мать: Ольга Жукова

Примечания

Ссылки 
 Лев Данг: «Просто открывал Google, вбивал название клуба и приходил на просмотр» 
 «У вьетнамцев в крови патриотизм и бесстрашие» 
 «Я русский! Во мне течёт русская кровь!» Интервью с вратарём сборной Вьетнама 
 Воспитанник московского «Спартака», от которого отказался клуб, зажигает на Кубке Азии 

Футболисты Вьетнама
Футболисты России
Игроки сборной Вьетнама по футболу
Игроки ФК «Хоангань Зялай»
Игроки ФК «Хайфон»
Игроки ФК «Муангтонг Юнайтед»
Игроки ФК «Сересо Осака»
Игроки ФК «Биньдинь»